Либеро ( — «свободный»):

 Либеро — игровое амплуа в волейболе, введённое в 1998 году.
 Свободный защитник в футболе.